Еърбег може да се отнася до:

 въздушна възглавница
 Еърбег – норвежка рок група